O 'Secretário Íntimo ou Mestre por Curiosidade, na hierarquia maçônica do Rito Escocês, é o responsável pela busca ampla do conhecimento, sem o qual não há progresso. Contudo, recai sobre ele a advertência contra a vã curiosidade, capaz de gerar malefícios. Investiga a miséria social e as maneiras de combatê-las, dentre outras coisas.

Bibliografia
 CAMINO, Rizzardo da. Rito Escocês do 1 ao 33. Santana, SP: Editora Madras, 1999.
 PAPUS. O que deve saber um mestre Maçom. São Paulo: Pensamento, 2011.

Maçonaria